USS Birmingham ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Birmingham, Alabama.

 El  fue un crucero ligero en servicio desde 1908 hasta 1923.

 El  fue un crucero ligero dado de alta en 1943, que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones del océano Pacífico, y fue dado de baja en 1946.

 El  fue un submarino nuclear de ataque de clase Los Angeles, en servicio desde 1978 hasta 1997.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos